Bounga peut désigner :
 Bounga, une commune du Burkina Faso ;
 Bounga, une commune du Cameroun ;
 Bounga, un village du Cameroun.

Homonymie de localités